Miejscowości w USA:
 Braddock – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Emmons
 Braddock – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
W Wielkiej Brytanii:
 Braddock – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
Osoby:
 Bessie Braddock – brytyjska polityk partii Pracy
 Edward Braddock – brytyjski generał
 James J. Braddock – amerykański bokser